Зимлер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Иоанн Яков Зимлер (1716 — 1788) — цюрихский педагог.
 Иосия Зимлер (1530 — 1576) — швейцарский богослов, сын пастора.
 Йозеф Зимлер (1823 — 1868) — варшавский живописец.